Kuokkala ist:
 ein Ortsteil von Jyväskylä in Finnland
 der finnische (historische) Name von Repino in der Oblast Leningrad, dem Wohn- und Sterbeort von Ilja Jefimowitsch Repin und dem Geburtsort von Michail Moissejewitsch Botwinnik.